Loyalist steht für:

 Loyalisten, nordamerikanische Kolonisten, die während des Unabhängigkeitskriegs loyale Untertanen der britischen Krone blieben
 Loyalismus, radikale Strömung des Unionismus (Irland)
 Loyalist Township, Gemeinde in der Provinz Ontario, Kanada

Siehe auch:
 Loyalist Volunteer Force (paramilitärische Gruppierung in Irland)
 Loyalität (innere Verbundenheit)
 Loyal (Begriffsklärung)